Жан Тодт (; род. ) — французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Бывший Президент Международной автомобильной федерации (FIA) (2009-2021). Спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.

Биография 
Жан Тодт родился 25 февраля 1946 года в , департамент Канталь, Франция. Сын врача, окончил медицинский институт в Париже, по специальности никогда не работал.

С 1969 успешно выступал в чемпионате ралли за заводскую команду Peugeot Talbot Sport, в качестве раллийного штурмана. Наибольшего успеха добился в 1981 году, став вице-чемпионом мира в паре с пилотом Ги Фрекеленом. Французский экипаж проиграл всего 7 очков своим соперникам Ари Ватанену, штурманом которого выступал другой известный в будущем спортивный менеджер WRC и Формулы-1 — Дэвид Ричардс. При этом французам удалось сделать решающий вклад в единственную в истории победу марки Talbot в зачёте производителей.

После завершения спортивной карьеры, Тодт стал конструктором и спортивным менеджером. Он принял участие в создании спортивного Peugeot 205 T16 для раллийных гонок. Благодаря этой модели были выиграны чемпионаты мира 1985 и 1986 годов, а также Ралли «Дакар» в 1987 и 1988 годах. На дальнейшей развитии модели, под названием Peugeot 405 T16 были выиграны Ралли «Дакар» в 1989 и 1990 годах и гонка по подъёму на холм Pikes Peak International Hill Climb в 1988 и 1989 годах. А на разработанном под руководством Жана спортпрототипе Peugeot 905, были одержаны победы в гонке 24 часа Ле-Мана в 1992 и 1993 годах. Тодт пытался уговорить руководство создать команду «Пежо» в Формуле-1, но идея не была поддержана, хотя двигатели этого производителя использовались в турнире в - годах.

После этого Жан принял предложение «Феррари» и возглавил её отделение Формулы-1 с 1993 года. В этом качестве Жан привлёк в команду Росса Брауна и Михаэля Шумахера, с которыми привел Ferrari к череде блестящих побед в чемпионатах в начале 2000-х годов. Вместе с Россом Брауном Тодт считается идеологом «командной тактики», при которой предпочтение команды отдаётся одному гонщику с целью сделать его чемпионом. Будучи успешной, эта стратегия тем не менее часто вызывала недовольство как болельщиков, так и руководителей FIA. После того как на Гран-при Австрии 2002 года Тодт отдал Рубенсу Баррикелло прямой приказ отдать победу Шумахеру, такие приказы были на несколько лет запрещены правилами.

Жан Тодт вышел в отставку в 2008 году. В 2009 он победил на выборах на пост главы FIA. Его главным соперником был Ари Ватанен, у которого Тодт выиграл со 135 голосами против 49. 6 декабря 2013 года Жана переизбрали на пост главы FIA на второй срок. Переизбрание Тодта было подтверждено на Общем собрании FIA в Париже. 8 декабря 2017 года на заседании Генеральной Ассамблеи FIA в Париже, единогласно был вновь переизбран на третий и последний срок до конца 2021 года. Покинул пост Президента FIA 17 декабря 2021 года — его заменил Мохаммед бен Сулайем.

Тодт — кавалер Ордена Почётного легиона и Малайского почётного звания «Датук сери», эквивалентного рыцарскому. Улица в его родном городе Пьерфор называется в его честь.

Сыграл роль-камео в фильме «Астерикс на Олимпийских играх».

Награды 
 Кавалер большого креста ордена Почётного легиона (2011 год).
 Великий офицер ордена Почётного легиона (2006 год).
 Командор ордена Почётного легиона (2000 год).
 Офицер ордена Почётного легиона (1992 год).
 Кавалер ордена Почётного легиона (1986 год).
 Офицер ордена «За заслуги» (1991 год).
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2002 год, Италия).
 Командор ордена Святого Карла (2020 год, Монако).
 Гранд-офицер ордена Святой Агаты (2012 год, Сан-Марино).
 Орден Дружбы (2015 год, Россия).
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (19 апреля 2011 года, Украина) — за значительный личный вклад в развитие украинского и международного автомобильного спорта.
 Командор ордена Заслуг (2013 год, Сенегал).
 Медаль Первого класса Королевства Бахрейн (2014 год, Бахрейн).
 «Датук сери» (2006 год, Малайзия).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ewrc-results.com
 Профиль на сайте juwra.com
 Жану Тодту – 74 :: f1news.ru, 25 февраля 2020

Автогонщики Франции
Раллисты Франции
Выпускники вузов Франции
Президенты FIA
Руководители команд Формулы-1
Раллийные штурманы
Штурманы WRC
Почётные доктора Флорентийского университета
Почётные доктора Национальной спортивной академии (Болгария)